Centre médico-psycho-pédagogique
 Conseil de modernisation des politiques publiques, l'instance de validation et de suivi de la Révision générale des politiques publiques.